Guadalcanal Diary si può riferire a:
Guadalcanal – titolo originale del film del 1943 di Lewis Seiler
Guadalcanal Diary – gruppo musicale alternative rock statunitense